Roman Andrzejewski ist der Name folgender Personen:

* Roman Andrzejewski (Politiker) (1888–1964), polnischer Politiker 
 Roman Andrzejewski (Ökonom) (* 1931), polnischer Ökonom 
 Roman Andrzejewski (Bischof) (1938–2003), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Włocławek
 Roman Michał Andrzejewski (1930–2015), polnischer Biologe, Ökologe und Hochschullehrer